Giorgos Machlelis (Waiblingen, 10 de Março de 1991) é um futebolista profissional grego, atua como zagueiro milita no Panathinaikos.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Panathinaikos FC